Кронштадт () — німецька назва румунського міста Брашова.
 Кронштадт — місто в РФ.
 2447 Кронштадт — астероїд головного поясу.